

Persone
 Bradley Martis (1998) – calciatore olandese, di ruolo difensore
 John Martis (1940) – ex calciatore scozzese, di ruolo difensore
 Massimo De Martis, o Demartis (1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Shelton Martis (1982) – calciatore olandese, di ruolo difensore

Altro
 Martis – comune italiano della provincia di Sassari
 Solitudo Martis – caratteristica di albedo della superficie di Mercurio
 Stazione di Martis – stazione ferroviaria posta sulla ferrovia Sassari-Tempio-Palau